
Michael o Mike Phillips possono riferirsi a:

 Mike Phillips (1956-2015) – cestista statunitense
 Mike Phillips – triatleta australiano
 Michael Phillips (1982-) – rugbista a 15 gallese
 Michael Phillips – pilota motociclistico statunitense
 Michael Phillips – pattinatore britannico
 Michael Phillips – produttore cinematografico statunitense